Kaiserstein ist der Name:
 Kaiserstein (Adelsgeschlecht), eine österreichische Adelsfamilie (Freiherren von Kaiserstein)
 Kaiserstein (Gestein), für Wiener Barockbauten häufig genutzter, besonders fester Leithakalkstein aus Kaisersteinbruch, Burgenland

Kaiserstein ist der Name folgender Berge:
 Deutschland
 Kaiserstein (Bad Karlshafen) (), Erhebung an Hessischen Klippen, bei Bad Karlshafen, Landkreis Kassel, Hessen
 Österreich
 Kaiserstein (Schneeberg) (), zweithöchster Gipfel des Schneebergs, Niederösterreich
 Kaiserstein (Wetterin) (), Nebengipfel der Wetterin in den Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Kaiserstein (Rauschkogel) (), Nebengipfel des Rauschkogels in den Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Kaiserstein (Ostrong) (), Gipfel im Kamm des Ostrong, Niederösterreich
 Tschechien
 Císařský kámen (), Berg bei Rádlo im Jeschkengebirge, Nordböhmen

Kaiserstein ist der Name folgender Denkmale:
 Deutschland
 Kaiserstein (Bad Schussenried), Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmal in Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kaiserstein (Berlin), Findling in Berlin am Mehringdamm, den Kaiser Wilhelm I. oft nutzte, um auf sein Pferd zu steigen
 Kaiserstein (Bickenbach), Denkmal bei Bickenbach im Bickenbacher Wald, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Kaiserstein (Fischbach), Denkmal in Fischbach, Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kaiserstein (Hemmingen), Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmal, bei Hemmingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kaiserstein (Mosigkau), Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmal bei Mosigkau im kreisfreien Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Kaiserstein (Münchingen), Denkmal bei Münchingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Österreich
 Kaiserstein (Hochroterd), Franz-I.-Gedenkstein bei Hochroterd in Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Kaiserberg
 Kaiserschild
 Liste der Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmäler
 Palais Kaiserstein